Heidfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Nick Heidfeld (* 1977), deutscher Formel-1-Rennfahrer
 Sven Heidfeld (* 1978), deutscher Autorennfahrer

Heidfeld ist der Name eines Naturschutzgebietes in den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Emsland in Niedersachsen, siehe Heidfeld (Naturschutzgebiet)

Siehe auch
 Heitfeld
 Heidfeldt
 Heidefeld
 Heidenfeld (Begriffsklärung)
 Haidefeld